Макоедово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района, в 3 км к юго-востоку от окраин Великих Лук.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года 124 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района